Bundy kan avse:

 Bundy Manufacturing Company – startat av Willard L. Bundy, ett av fyra företag som blev IBM
 Bundy – varumärke för musikintrument tillverkade av The Selmer Company, se Conn-Selmer

Geografi

Kanada
 Bundy Lake (sjö i Kanada)
 Lac Bundy

USA
 Bundy, Idaho
 Bundy, Montana
 Bundy, Virginia
 Bundy, Wisconsin

Personer

Efternamn

 Dorothy Bundy Cheney (1916–2014), amerikansk tennistjärna och dotter till Tom och May Sutton Bundy
 Göran Bundy (1921–2018), en svensk diplomat och jurist
 Harvey Hollister Bundy (1888–1963), amerikansk politiker
 Laura Bell Bundy (1981–), amerikansk skådespelerska
 May Sutton (1886–1975), tidigare amerikansk tennisstjärna och fru till Tom Bundy
 McGeorge Bundy (1919–1996), medlem av John F. Kennedys administration och tidigare chef för Ford Foundation
 Olivia Newton Bundy (1968–), en amerikansk musiker
 Ted Bundy (1946–1989), amerikansk seriemördare och våldstäktsman
 William Bundy (1917–2000), medlem av Central Intelligence Agency (CIA) och utrikesrådgivare åt de amerikanske presidenterna John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson

Fiktiva karaktärer
 Al Bundy – fadern i den dysfunktionella familjen i TV-serien Våra värsta år
 Bud Bundy – sonen i den dysfunktionella familjen i TV-serien Våra värsta år